Убру́с (ѹбрѹсъ от бръснѫти, брысати — «тереть») — плат, платок, полотенце.

 Убрус (головной убор) — русский женский головной убор
 Убрус (иконопись) — полотенце, элемент иконы или фрески